

Toponymie 
 Boulou, une commune du Burkina Faso.
 Boulou, village du Togo.
 Le Boulou : commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales.

Hydronymie 
 Le ruisseau de Boulou, ruisseau français du département de la Corrèze.
 Le Boulou, ruisseau français du département de la Dordogne.

Peuple et langue 
 Les Boulou, peuple du Cameroun.
 « Boulou », façon d'écrire en français le terme Bulu qui désigne la langue vernaculaire principalement parlée dans la province du Sud, au Cameroun.

Gastronomie 
 Le boulou, gâteau juif tunisien.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme